Raville (Eure i Loir), municipi al departament d'Eure i Loir (regió de  Centre-Vall del Loira, França)
 Raville (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió de  Gran Est, França)
 Raville-sur-Sânon, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est)
 Servigny-lès-Raville, municipi al departament del Mosel·la (Gran Est)